Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2012 — прошёл  в городе Херхюговард с 4 по 14 апреля 2012 года по круговой системе. В турнире участвовали 7 международных гроссмейстеров (GMI), один международный мастер (MI) и пять мастеров ФМЖД (MF). Чемпионом стал Рул Бомстра.

Результаты

2012 год в шашках
Апрель 2012 года
Спорт в Нидерландах в 2012 году